Il doppio del torneo di tennis Sunrise Aluminium Women's Circuit 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Misa Eguchi e Eri Hozumi che hanno battuto in finale Zarina Dijas e Ling Zhang 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Pemra Özgen /  Ana Vrljić (primo turno)
 Misa Eguchi /  Eri Hozumi (Campionesse)

 Han Xinyun /  Wen-Hsin Hsu (semifinali)
 Rika Fujiwara /  Shu-Ying Hsieh (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sunrise Aluminium Women's Circuit 2014